Това е списъкът с епизоди на сериала „Звеното“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Сезон 1: 2006

Сезон 2: 2006-2007 
Епизодите в България са излъчени по различен начин от тези в САЩ. Датите на излъчване, съответстващи на американската номерация, са 18 март, 19 март, 22 март, 23 март, 25 март, 26 март, 1 април, 2 април, 5 април, 8 април, 9 април, 12 април, 13 април, 15 април, 16 април, 20 април, 21 април, 22 април, 23 април, 26 април, 27 април, 28 април и 29 април 2010 г.

Сезон 3: 2007

Сезон 4: 2008-2009 

Звеното